La palabra componente puede hacer referencia a:

Análisis de datos 
 Componente principal: en estadística, el valor de una variable independiente (sin correlación con otras).

Electrónica 
 Componente electrónico: dispositivo que forma parte de un circuito electrónico.
 Componente de vídeo: cada uno de los canales en que se puede dividir una señal de vídeo analógica.

Informática 
 Componente de software: parte modular de un sistema informático.

Matemáticas 
 Componentes de un vector.
 Componente de una función: cada una de las funciones matemáticas que participan en una función compuesta.
 Componente de un grafo.

Química 
 Componente químico: sólido, líquido o gaseoso que forma parte de una molécula o de una mezcla.se debería separar con una anatomía cuadrado